Molekulska formula -{C26H43NO5}- se može odnositi na:
 Glikohenodezoksiholna kiselina
 Glikodezoksiholna kiselina